Эта статья содержит информацию о первом групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2000/01.

В первом групповом этапе участвуют 32 клуба: 16 команд, получивших автоматическую квалификацию, и 16 победителей третьего квалификационного раунда.

Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят во вторую фазу группового турнира. Команды, занявшие третье место, переходят в Кубок УЕФА на стадию 1/16 финала.

География турнира 
В первом групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2000/01 представлены национальные лиги следующих стран:
 Испания — 4 команды,
 Англия, Франция, Италия, Германия — по 3,
 Нидерланды, Греция, Турция, Украина — по 2,
 Бельгия, Норвегия, Шотландия, Португалия, Россия, Швеция, Австрия, Чехия — по 1.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась 25 августа 2000 года в Монако. Перед жеребьёвкой 32 команды были разбиты на 4 корзины в соответствии с их коэффициентами. В результате жеребьёвки были образованы 8 групп по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины.

Турнир 

В данной статье указано центральноевропейское время.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2000/2001